Jasta steht für:

 eine Kurzform von Jagdstaffel, siehe JG I. WKl
 Jamey Jasta, einen US-amerikanischen Metal- und Hardcore-Sänger
 Jasta (Album), das Solo-Debütalbum von Jamey Jasta
 JASTA, Abkürzung für Justice Against Sponsors of Terrorism Act